Mantis:
 Mantis (насекомые) — род насекомых из отряда богомоловых;
 Mantis — система отслеживания ошибок в программных продуктах.